It's All Around You è il quinto album in studio del gruppo musicale post-rock statunitense Tortoise, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni